Созел:

 Созел — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Порталегре.
 Созел — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порталегре.